Cerisy est un nom présent dans l'intitulé de cinq communes du Nord et de l'Ouest de la France :

Cerisy (anciennement Cerisy-Gailly), commune du département de la Somme
Cerisy-Belle-Étoile, commune du département de l'Orne
Cerisy-Buleux,commune du département de la Somme
Cerisy-la-Forêt, commune du département de la Manche
Forêt de Cerisy et sa réserve naturelle nationale
Cerisy-la-Salle, commune du département de la Manche, chef-lieu du canton de Cerisy-la-Salle
 Château et centre culturel international de Cerisy-la-Salle, connus pour le Colloque de Cerisy

Voir aussi :
Cerizy, commune du département de l'Aisne